

Міддлтаун — місто, штат Коннектикут
 Міддлтаун — місто, штат Делавер
 Міддлтаун — місто, штат Індіана
 Міддлтаун — місто, штат Айова
 Міддлтаун — місто, штат Кентуккі
 Міддлтаун — місто, штат Меріленд
 Міддлтаун — місто, штат Міссурі
 Міддлтаун — місто в окрузі Делавер, штат Нью-Йорк
 Міддлтаун — місто в окрузі Орандж, штат Нью-Йорк
 Міддлтаун — місто, штат Огайо
 Міддлтаун — місто в окрузі Дофін, штат Пенсільванія
 Міддлтаун — місто, штат Род-Айленд
 Міддлтаун — місто, штат Вірджинія
 Міддлтаун — селище, штат Іллінойс
 Міддлтаун Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Міддлтаун Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсильванія
 Міддлтаун Тауншип — селище в окрузі Делавер, штат Пенсильванія
 Міддлтаун Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія
 Міддлтаун — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Міддлтаун — переписна місцевість в окрузі Нортгемптон, штат Пенсильванія
 Міддлтаун — переписна місцевість, штат Мічиган